Ольга Сафонова:
* Сафонова, Ольга Васильевна (1899—1942) ― советская актриса и художница.
 Сафонова, Ольга Михайловна (род. 1989) — российская и азербайджанская футболистка.